Miejscowości w USA:
 Ganado – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Apache
 Ganado – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Jackson